Ельмар Смаилович Набиев (; 23 декабря 1991, Чимкент, Чимкентская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2010 году, играя за молодежный состав « Ордабасы » 2010-2011 годах. 

В 2012 году помог футбольному клубу « Махтаарал »выйти в Первую лигу, и стал лучшим нападающим в Второй лиге. 

А в 2013-2014 годах играл составе клуба «Кыран». 

2015 год провел в составе « Кызыл-Жар СК ».
 
2016-2017 год играл в составе « Махтаарала » в Первой лиге, и становился призером.

В 2018 году подписал контракт с клубом «Кызыл-Жар СК». 26 сентября 2018 года в матче против карагандинского «Шахтёра» забил свой дебютный мяч в казахстанской Премьер-лиге.

В 2019 году стал Чемпином Первой лиги в составе « Кызыл-Жар СК »

2020-2021 годы провел в составе « СДЮСШОР #8 » 2020 год становился самым результативным игроком Первой лиги по системе гол+пас 8-2.

Клубная статистика

Достижения 
 «Кызыл-Жар СК»
 Победитель Первой лиги: 2019

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Кыран»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Мактаарал»
Игроки ФК «СДЮСШОР № 8»